Rue des Planches peut désigner plusieurs voies, dont :
 la rue des Planches à Rennes
 la rue des Planches à Strasbourg.